Хлыбов — фамилия; имеет женскую форму Хлыбова.
 Хлыбов, Владимир Ильич (род. 1954) — советский, российский математик, инженер, доктор физико-математических наук.
 Хлыбов, Григорий Иванович (1925—2003) — советский токарь, Герой Социалистического Труда.
 Хлыбов, Илья Евгеньевич (род. 1986 года, Сухой Лог, Свердловская область, РСФСР, СССР) — российский самбист, пятикратный чемпион мира, победитель Универсиады в Казани.
 Хлыбов, Николай Николаевич (1918—2010) — советский учёный-электротехник, конструктор вооружений, лауреат Ленинской премии.
 Хлыбов, Пётр Михайлович (1914—1989) — советский деятель образования, педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.